Goats Head Soup — музичний альбом гурту The Rolling Stones. Виданий 31 серпня 1973 року лейблом Rolling Stones Records, Atlantic Records. Загальна тривалість композицій становить 46:56. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень 
 «Dancing With Mr. D» — 4:53
 «100 Years Ago» — 3:59
 «Coming Down Again» — 5:54
 «Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)» — 3:27
 «Angie» — 4:33
 «Silver Train» — 4:27
 «Hide Your Love» — 4:12
 «Winter» — 5:31
 «Can You Hear The Music?» — 5:31
 «Star Star» — 4:25

Хіт-паради 
Альбом

Сингли

Посилання 

 

Альбоми The Rolling Stones
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Серпень 1973
Альбоми Atlantic Records
Золоті музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Музичні альбоми 1973
Події 31 серпня
Рок-альбоми